Markus Kerber ist der Name folgender Personen:

Markus Kerber (Ökonom) (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Staatssekretär, ehemaliger BDI-Geschäftsführer
Markus C. Kerber (* 1956), deutscher Jurist und Finanzwissenschaftler, Professor an der TU Berlin